Marale kan syfta på:

Honduras 

 Marale (kommun), Departamento de Francisco Morazán, 
 Marale (ort), Departamento de Francisco Morazán,